Savitri je lahko:
 v hinduizmu hči boga Surje in Brahmanova žena.
 naslov opere Gustava Holsta v enem dejanju (operna zgodba se nanaša na mitologijo).